Љано Гранде има више значења:

 Љано Гранде (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Љано Гранде (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Љано Гранде (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Гранде (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Гранде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Гранде (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Гранде (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Љано Гранде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Гранде (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Гранде (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Гранде (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Љано Гранде (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Гранде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Гранде (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Гранде (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Гранде (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Гранде (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде, Аројо Пила (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Гранде (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Гранде (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Гранде (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Љано Гранде (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Љано Гранде (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде, Сан Мигел Љано Гранде (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде, Ранчо Вијехо (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде, Ел Органо (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде, Љано Гранде де Сан Лукас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Љано Гранде, Ла Бељота (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде, Љано Гранде де ла Гвардија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде, Ранчо ел Верхел (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Љано Гранде (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Љано Гранде (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Љано Гранде (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Франсиско Теопан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Мигел Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Марија Темаскалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Санта Марија Јавесија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сантијаго Тапестла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Гранде (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде, Ел Асерадеро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Чила де ла Сал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Гранде (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Љано Гранде (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Љано Гранде (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Љано Гранде (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Љано Гранде (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Љано Гранде, Кинтана Гусман Масијас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Љано Гранде, Којол (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Љано Гранде, Лилијана Орта де Ернандез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Љано Гранде (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Љано Гранде, Аројо ел Дијабло (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Гранде (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Љано Гранде (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику